Drill steht für:

 Waffendrill, die Handhabung von Geräten, insbesondere Waffen
 Feuerdrill, die Art und Weise, wie eine militärische Einheit schießt
 Drill (Sportspiel), das Einüben von Standardsituationen
 Drill (Erziehung), umgangssprachlich einen Unterrichts- oder Erziehungsstil, der durch äußeren Zwang und Auswendiglernen gekennzeichnet ist
 Drill, aus ungezwirntem Garn gewebter, fester und dicker Stoff, siehe Drillich
 Drill, Nebenfluss der Günz, siehe Bubesheimer Bach
 Drill (Fischerei), den Kampf mit dem Fisch an der Angelschnur bis zur Ermüdung des Fisches
 Drill (EP), eine EP der britischen Alternative-Rock-Band Radiohead
 Drill Rap, ein Musikstil und Subgenre des Rap
 Drill (Primat), eine Primatenart 

Drill ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Valentin Drill (1836–1908), deutscher Fabrikant, Mitglied des Nassauischen Kommunallandtags 
 Wilhelm Drill (1873–1942), österreichischer Arzt und Medizinalrat

Siehe auch

 Drillteam, eine Übungseinheit bei Soldaten zur sicheren Umsetzung militärischer Bewegungen